Salamon-szigetek, szigetekből álló állam a Csendes-óceán déli részében.
Salamon-szigetek, szigetcsoport a Csendes-óceánon, amelynek egy része a Salamon-szigetek államhoz, másik része Pápua Új Guineához tartozik.